Vermine peut faire référence à :

 Vermine, un organisme nuisible
 Vermine, un jeu de rôle
 Vermine, créature des égouts, personnage de fiction apparaissant dans  lorsque ce héros s'oppose à Kraven le chasseur
 La Vermine est un groupe de rap engagé, fondé en 2006 en France à Grenoble.